Bialowieza kan syfta på följande:

Geografi 

 Białowieżaskogen, urskog i Polen och Belarus

Polen 

 Białowieża (kommunhuvudort), Podlasiens vojvodskap, Powiat hajnowski, 
 Białowieża (ort), Święty Krzyż vojvodskap, Powiat jędrzejowski, 
 Białowieża (kommun), Podlasiens vojvodskap, Powiat hajnowski, 

Robotskapade Polenförgreningar